Locura de amor puede referirse a:

Televisión 
 Locura de amor (1967), telenovela peruana, de Manuel Calvo;
 Locura de amor (2000), telenovela mexicana;
 Locura de amor (2014), miniserie peruana.

 Cine 
 Locura de amor (1909), película de Ricardo de Baños y Alberto Marro;
 Folle per amore / Locura de amor (1913), cortometraje de Ubaldo Pittei;
 Locura de amor (1948), película española de Juan de Orduña;
 Locura de amor (1999), cortometraje de Amelia Cifuentes;
 Locuras de amor (1930), película de James W. Horne;
 Locos de amor (1985), película de Robert Altman;
 Locos de amor (2016), película de Frank Pérez-Garland.
 Locos de amor 2 (2018), película de Tondero Films.
 Locos de amor 3'' (2020), película de Tondero Films.

Música 
 Follia d'amore (2011), canción de Raphael Gualazzi, representante de Italia en Eurovisión'11 (#2).

Referencias 
 www.imdb.es